History Is Made at Night steht für:
 … und ewig siegt die Liebe, US-amerikanischer Film von Frank Borzage aus dem Jahr 1937 (Originaltitel)
 Spy Games – Agenten der Nacht, britisch-deutscher Film von Ilkka Järvi-Laturi aus dem Jahr 1999 (Originaltitel)